Canada
 St. Pauls – Nuova Scozia
 St. Pauls Station – comunità di Perth South, Ontario

 Regno Unito
 St Pauls – distretto di Bristol
 St. Pauls – Cheltenham

 Stati Uniti d'America
 St. Pauls – Carolina del Nord

Disambigua correlate 
 Saint Paul (disambigua)